AFET steht als Abkürzung für:

 Affaires étrangères, siehe Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, Gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik
 Allgemeiner Fürsorgeerziehungstag

 Arbeitskreis für evangelikale Theologie (AfeT Deutschland)

Afet steht für:
 Afet (Vorname), Frauenname arabischer Herkunft

Abkürzung